Жуссі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на північний схід від Парижа, 70 км на схід від Ам'єна, 34 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 531 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1273,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Жуссі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жуссі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена